Пета означава следеће ствари:
 пета (анатомија), задњи део стопала
 пета (префикс), један од СИ префикса
 Пета (организација), организација за права животиња
 висока пета, колоквијални назив за потпетицу
 придев женског рода у значењу редног броја пет